Màiskoie (en rus: Майское) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.016 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea